Шершневка () — село,
Шершновский сельский совет,
Лубенский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5322888901. Население по переписи 2001 года составляло 602 человека.

Является административным центром Шершновского сельского совета, в который, кроме того, входит село
Назаровка.

Географическое положение 
Село Шершневка находится на левом берегу реки Сула,
выше по течению на расстоянии в 3 км расположено село Войниха,
ниже по течению на расстоянии в 0,5 км расположено село Ерковцы (Хорольский район),
на противоположном берегу — село Вязовок.
Река в этом месте извилистая, образует лиманы, старицы и заболоченные озёра.

Экономика 
 ООО «Тамара-К».

Объекты социальной сферы 
 Школа І-ІІ ст.

Примечания 
2. https://cdiak.archives.gov.ua/baza_geog_pok/church/sher_003.xml